Kremlin Cup 2013 (kobiety)
 Kremlin Cup 2013 (mężczyźni)